Poisson d'avril, farce (ou canular) faite à l'occasion du .

Titre 

 Poisson d'avril, écrit de Marcel Aymé ;
 Poisson d'avril, film de Gilles Grangier (1954) ;
 Poisson d'avril est un roman de Jean Bruce paru en 1960 ;
 Poisson d'avril (So It's Come To This: A Simpsons Clip Show en version originale), épisode de la série d'animation Les Simpson.
 Poisson d'avril (Dustbin baby), roman de Jacqueline Wilson.

Paronymes 
Poison d'avril